Любарський — прізвище.

Відомі носії 
 Любарський Варфоломій — український релігійний діяч, єпископ Вятський й Великопермський, місіонер у Комі;
 Любарський Володимир Аронович — український художник-ілюстратор;
 Любарський Кронід Аркадійович — правозахисник, політемігрант;
 Любарський Микола Якович — Герой Радянського Союзу;
 Любарський Петро, архієпископ Платон — український релігійний діяч, архієпископ Катеринославський, Херсонський й Таврійський, місіонер у Комі;
 Любарський Роман Рафаїлович — український журналіст, публіцист, поет;
 Любарський Руслан Миколайович — український футболіст.
 Любарський Семен Васильович — український громадсько-політичний і церковний діяч, педагог.

Див. також 
 Евген Любарський-Письменний — український громадський і політичний діяч, адвокат.

Любарська 
Жіноча форма прізвища — Любарська.

українські прізвища